Muhsin () ist ein arabischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „mildtätig“, der auch im Türkischen vorkommt. Eine weitere arabische sowie persische Form des Namens ist Mohsen.

Namensträger

Vorname 

 Muhsin al-Barazi (1904–1949), syrischer Akademiker, Rechtsanwalt und Politiker
 Muhsin Ertuğrul (1892–1979), türkischer Schauspieler und Regisseur
 Muhsin Hendricks (* 1970), in Südafrika lebender Imam
 Muhsin Mahdi (1926–2007), US-amerikanischer Arabist und Islamwissenschaftler irakischer Herkunft
 Muhsin Omurca (* 1959), deutsch-türkischer Kabarettist und Cartoonist
 Muhsin Al-Ramli (* 1967), irakischer Schriftsteller, Poet und Übersetzer
 Muhsin Yazıcıoğlu (1954–2009), türkischer  Politiker

Familienname 
 Zuhair Muhsin (1936–1979), palästinensischer Politiker

Kunstfigur 
 Mr. Muhsin, türkische Filmkomödie aus dem Jahr 1987

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Arabischer Personenname
Türkischer Personenname
Familienname

en:Muhsin